Theo Bogaerts sr., Belgisch auteur en journalist
 Theo Bogaerts jr., Belgisch auteur en journalist